Мото Гран-Прі Каталонії 2014 року, офіційна назва GP Monster Energy de Catalunya — сьомий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 13—15 червня 2014 року на автомотодромі Каталунья в Іспанії. За три дні змагань гонки відвідали 92 845 глядачів.

У перший день практик, 13 червня, минуло рівно 65 років з того моменту, коли відбулась перша гонка чемпіонату світу MotoGP: у далекому 1949 році в цей день відбулась гонка у класі 350сс на острові Мен, яку виграв британець Фредді Фріз на мотоциклі Velocette. У тому сезоні він виграв усі 5 гонок в класі 350сс і став чемпіоном світу.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 118,175 км (25 кіл).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 108,721 км (23 кола).

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 99,942 км (22 кола).

Примітка: * — Браяну Шутену було зараховане двадцять четверте місце в результаті розгляду результатів гонки методом фотофінішу.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
Перемога Марка Маркеса стала для «Honda Racing Corporation» 100-ю у класі MotoGP з 2002-го року — з моменту запровадження в чемпіонаті 4-тактних двигунів. Всього до цього долучилось 13 гонщиків: Дані Педроса (25), Валентіно Россі (20), Кейсі Стоунер (15), Марк Маркес (13), Сете Жібернау (8), Марко Меландрі (5), Нікі Гейден, Макс Б'яджі, Алекс Баррос (по 3 перемоги), Макото Тамада (2), Тору Укава, Тоні Еліас та Андреа Довіціозо (по 1 звитязі).

Третє місце Йоана Зарко принесло команді «Caterham» перший подіум у її історії.

Перемога Алекса Маркеса у класі Moto3 на мотоциклі Honda NSF250R перервала переможну серію австрійського виробника KTM, на мотоциклах якого було здобуто 27 поспіль перемог на попередніх гонках: на 4 останніх гонках сезону 2012, всіх гонках сезону 2013 та перших 6 у 2014-му.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Каталонії
2014
Каталонія
Червень 2014